Сахарово () — село, относится к Березовскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 249 человек. Почтовый индекс — 67353. Телефонный код — 4856. Занимает площадь 0,773 км². Код КОАТУУ — 5121281205.

Местный совет 
67353, Одесская обл., Березовский р-н, с. Гуляевка, ул. Гагарина, 7

Ссылки 
 Сахарово на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Березовского района